

Astronomia 
 II – tipo di supernova

Codici 
 II – codice vettore IATA di IBC Airways
 ii – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua yi

Geografia 
 Ii – comune dell'Ostrobotnia settentrionale (Finlandia)

Musica 
 II – album di Joe Bataan del 1981
 II – album dei Warning del 1982
 II – album degli Axxis del 1990
 II – album dei Celeste del 1991
 II – album dei Kingston Wall del 1993
 II – album dei Boyz II Men del 1994
 II – album dei The Presidents of the United States of America del 1996
 II – album delle Arabesque del 1999
 II – album di Laurnea del 2000
 II – album delle The Kinsleys del 2000
 II – album dei 2 Unlimited del 2001 
 II – album dei Bravo Fucking Bravo del 2005
 II – album dei Last Autumn's Dream del 2005
 II – album degli Show-Yen del 2005
 II – album dei The Band Has No Name del 2005
 II – album degli Espers del 2006
 II – album dei Krux del 2006
 II – album dei Maylene and the Sons of Disaster del 2007
 II – album dei Modeselektor del 2013
 II – album dei Moderat del 2013
 II – album dei Last in Line del 2019
 II – EP degli Zebrahead del 2023

Altro 
 II – due nel sistema di numerazione romano
 II – Indice insulinico
 IVA Inclusa
 Sistema Ii – sistema di gruppi sanguigni